Натуральне число 92
 92 рік до нашої ери
 92 рік нашої ери